Cundy ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Cundy (1945–2009), anglikanischer Geistlicher
 Jeff Cundy (* 1969), englischer Snookerspieler
 Jody Cundy (* 1978), britischer Behindertensportler